Ester je lahko:
 Ester, žensko osebno ime
 Ester, kemijska spojina, ki nastane ob reakciji alkohola in kisline.